Тезонтепек има више значења:

 Тезонтепек (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезонтепек (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику